Кацнельсон — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кацнельсон, Абрам Исаакович (1914—2003) — украинский поэт и переводчик.
 Кацнельсон, Александр Борисович (1896—1988) — советский офтальмолог.
 Кацнельсон, Альберт Анатольевич (1930—2005) — физик, лауреат премии имени Е. С. Фёдорова.
 Кацнельсон, Анатолий Анисимович (1904—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кацнельсон, Бат-Шева (1897—1988) — израильский политик, член кнессета, мать Шмуэля Тамира.
 Кацнельсон, Берл (1887—1944) — политик, педагог и журналист, деятель сионистского движения.
 Кацнельсон, Владимир Рафаилович (более известен под фамилией Марамзин; 1934—2021) — русский писатель.
 Кацнельсон, Григорий Михайлович (род. 1974) — российский художник.
 Кацнельсон, Зиновий Борисович (1892—1938) — деятель советских спецслужб.
 Кацнельсон, Израиль Григорьевич (1895—1938) — деятель советского кинематографа, директор киностудии «Ленфильм».
 Кацнельсон, Илья Нисунович (1903—1996) — советский военачальник, генерал-майор, брат А. А. Кацнельсона.
 Кацнельсон, Исидор Саввич (1910—1981) — советский историк-востоковед, египтолог.
 Кацнельсон, Клара Моисеевна (более известна под фамилией Моисеева; 1910—2001) — русская писательница, журналистка.
 Кацнельсон, Лев Израилевич (1847—1917) — врач, литератор, гебраист, общественный деятель, редактор «ЕЭБЕ», ректор курсов востоковедения.
 Кацнельсон, Леонард Ильич (род. 1936) — советский и российский шахматный композитор.
 Кацнельсон, Михаил Иосифович (род. 1957) — российский и нидерландский физик-теоретик.
 Кацнельсон, Соломон Давидович (1907—1985) — советский лингвист.
 Кацнельсон, Юлий Израилевич (род. 1928) — советский архитектор.
 Кацнельсон, Яков Юрьевич (род. 1976) — российский пианист.
 Тамир, Шмуэль (Кацнельсон, 1923—1987) — израильский адвокат, политик, сын Бат-Шевы Кацнельсон.
 Шазар-Кацнельсон, Рахель (1885—1975) — израильский общественный деятель.

См. также

Примечания